

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 L'Abbé Gayraud, (1856-1911), prêtre, théologien et homme politique français ;
Agnès Gayraud, (1979- ), philosophe, auteur-compositrice et journaliste française ; 
 Antoine Gayraud, (1910-1981), homme politique français ;
 Jacqueline Gayraud, française élue Miss Vendée 1963, puis Miss France 1964 ;
 Jean-François Gayraud, (1964- ), commissaire divisionnaire français ;
Joël Gayraud (1953- ), poète, essayiste et traducteur ;
 Pau Gayraud, (1898-1994), écrivain français de langue occitane ;
Pierre Gayraud, (1992- ), joueur français de rugby à XV ;
 Pierre-Yves Gayraud (1963- ), chef costumier français ;
 Régis Gayraud, (1959- ), slaviste français, traducteur de russe ;
 William Gayraud, (1898-1962), joueur français de rugby à XV.

Homonymie de patronyme